

Соловйовка — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Соловйовка — селище, Дубьонський район, Мордовія
 Соловйовка — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Соловйовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Солов'ївка